Basilika St. Teresa steht für:
Basilika Santa Teresa (Caracas)
Basílica de Santa Teresa (Alba de Tormes)